

Geografia 
 Russia
 Atka – centro abitato dell'Oblast' di Magadan
 Stati Uniti d'America
 Atka – centro abitato dell'Alaska
 Caldera Atka – vulcano dell'Alaska
 Isola Atka – una delle Isole Andreanof